Les Angles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Gard
 Les Angles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Pireneje Wysokie